Карфаге́нский собо́р — наименование ряда поместных соборов, проводимых христианской церковью в Карфагене. Наиболее известны из них:

 Карфагенские соборы Киприана Карфагенского — дисциплинарно-догматические соборы, посвящённые отступничеству и расколу, в том числе рассмотрению вопроса о чиноприёме еретиков и раскольников в Христианскую церковь.
 Карфагенский собор (220)
 Карфагенский собор (251, весна)
 Карфагенский собор (251, осень)
 Карфагенский собор (252)
 Карфагенский собор (254)
 Карфагенский собор (255)
 Карфагенский собор (256, весна)
 Карфагенский собор (256, осень) — так называемый Большой карфагенский собор.
 Карфагенский собор (258)
 Карфагенский собор (397) — был  созван для рассмотрения апелляции к папе римскому осуждённого в Карфагене пресвитера Апиария.
 Карфагенский собор (411) — был  созван для разрешения раскола между православными и донатистами.
 Карфагенский собор (418) осудил пелагианство.
 Карфагенский собор (419) — был  созван по вопросу о праве римского епископа принимать апелляции против решений соборов Африканской церкви.